Очерет (Phragmites) — рід рослин родини злакові.

Прізвище 
Очерет — українське прізвище, яке походить від назви цієї рослини.

Відомі носії:
 Очерет Василь Костянтинович (Василь Барка) (1908-2003) — український письменник і перекладач.
 Очерет Михайло Йосипович (1926–1945) — український вояк другої світової війни, Герой Радянського Союзу.

Топоніми 
 Хутір Очерет - колишній хутір поблизу села Пилипче (Борщівський район, Тернопільська область).

Різне 
 Очерет (фільм) — короткометражний фільм (Україна, 2011)

Див. також 
 Дикі очерети — французький художній фільм 1994 року.